Ravenswood – comune degli Stati Uniti d'America nella Virginia Occidentale
 Ravenswood – serie televisiva ambientata nella fittizia Ravenswood in Pennsylvania
 Castello di Ravenswood – luogo immaginario nei Lowlands scozzesi, rappresentato nel romanzo del 1819 di Sir Walter Scott La sposa di Lammermoor e ripreso da Gaetano Donizetti nel 1835 nella sua opera Lucia di Lammermoor